Csehország
 Nové Sady, település a Vyškovi járásban
 Nové Sady, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Szlovákia
 Assakürt (szlovákul Nové Sady, korábban Ašakert), község a Nyitrai kerületben, a Nyitrai járásban